Бацање кладива у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију је одржано 28. и 30. јуна 2012. на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу освојену на Европском првенству 2010. у Барселони бранио је Либор Хафрајтаг из Словачке.

Земље учеснице 
Учествовао је 31 такмичар из 19 земаља. 

  Албанија (1)
  Белорусија (3)
  Италија (3)
  Кипар (1)
  Летонија (1)
  Мађарска (2)
  Немачка (1)

  Норвешка (1)
  Пољска (1)
  Русија (2)
  Словачка (2)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (2)

  Финска (3)
  Француска (3)
  Хрватска (1) 
  Чешка (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (1}
|}

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских бацача кладива 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама учесници су били подељени у две групе: А са 16 и Б са 15 такмичара. Квалификациона норма је износила 75,50 метара. У финале се пласирао један који је пребацио норму (КВ), а једанаест осталих према постигнутом резултату (кв)

Финале

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Бацање кладива на Европском првенству у атлетици на отвореном